

Patronyme
Le nom de Regan est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Ash Regan (1974-), politicienne écossaise.
 Charles Tate Regan (1878-1943), ichtyologiste britannique.
 Donald Regan (1918-2003), homme politique américain.
 Emily Regan (1988-), rameuse américaine.
 Geoff Regan (1959-), homme politique canadien.
 Gerald Regan (1928-2019), homme politique canadien.
 Joan Regan (1928-2013), chanteuse britannique.
 Laura Regan (1977-), actrice canadienne.
 Mark Regan (1972-), joueur de rugby britannique.
 Ronald Reagan (1911-2004),  président des États-Unis
 Timothy Regan (1949-), joueur américain de hockey sur glace.
 Tom Regan (1938-2017), philosophe américain spécialiste d'éthique animale.

Toponyme
 Regan (Dakota du Nord), ville aux États-Unis.

Autres
 Regan est aussi le titre français d'une série télévisée britannique dont le titre original est "The Sweeney"

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais